Дмитрий Александрович Забирченко (; род. 15 июня 1984 года) —  бывший украинский профессиональный баскетболист. С 2018 года главный тренер клуба «Тернополь».

Биография 
Дмитрий Забирченко родился в городе Дружковка, Донецкая область, Украина, 15 июня 1984 года. По окончании школы поступил в Мариупольский государственный гуманитарный университет. Первым тренером был Леонид Николаевич Морозов. В 2001 году начал выступать за клуб «Азовмаш». Также выступал «Азовмаш» (2001—2005), СК «Мариуполь» (2005/2006), «Будивельник» (2006—2008, 2010—2012), БК «Донецк» (2008—2009), БК «Киев» (2010).

Титулы: обладатель Регионального Кубка вызова (2003), чемпион Украины (2003, 2004, 2011), обладатель Кубка Суперлиги (2012), финалист чемпионата Украины (2009, 2013), 2004 — чемпион GLOBAL GAMES в составе молодёжной сборной Украины.

Участник Матча звезд украинской «Суперлиги» 2009, 2010, 2011, 2012

Вместе со сборной Украины по баскетболу участвовал на чемпионате Европы 2011 года (Литва), чемпионате Европы 2013 года (Словения) — 6 место.

Капитан национальной сборной Украины по баскетболу. В её составе участник Евробаскета 2011 и Евробаскета 2013 и Кубка Мира 2014.

Мастер спорта Международного класса (2014).

26 июля 2014 года вернулся в киевский «Будивельник». В составе «строителей» стал обладателем Кубка Украины и бронзовым призёром Суперлиги 2014/2015. По ходу сезона проводил на паркете в среднем 20 минут, принося команде 3,9 очка + 3,2 передачи + 2,7 подбора.

В 2018 году возглавил баскетбольный клуб «Тернополь» и в 2020 году вывел клуб в Суперлигу.

Награды и достижения 
 Чемпион Украины 2003, 2004, 2011
 Обладатель Кубка Суперлиги 2012
 Обладатель Кубка Украины 2015
 Чемпион Высшей лиги Украины
 Чемпион Первой лиги Украины.
 Победитель Кубка Волкова.
 Чемпион GLOBAL GAMES (2004) в составе молодёжной сборной Украины.

Статистика

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте БК «Азовмаш»
 Профиль игрока на сайте БК «Донецк»
 Дмитрий Забирченко: "Хочу добиться признания в баскетболе"

Баскетболисты Украины
Игроки сборной Украины по баскетболу
Игроки БК «Азовмаш»
Игроки БК «Будивельник»
Игроки БК «Донецк»
Игроки БК «Киев»
Игроки БК «Сухуми»
Баскетбольные тренеры Украины